Tiukujärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tiukujärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (5,39 ha)
Tiukujärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn